Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2018 fand vom 15. bis 22. Juli in den Niederlanden statt. Spielorte waren Apeldoorn, Den Haag, Rotterdam und Utrecht. Im Finale der Frauen setzten sich die Niederländerinnen Sanne Keizer und Madelein Meppelink gegen die Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli durch. Den dritten Platz belegten die Tschechinnen Barbora Hermannová und Markéta Sluková. Bei den Männern wurden die Norweger Anders Mol und Christian Sørum mit einem Finalsieg gegen die Letten Jānis Šmēdiņš und Aleksandrs Samoilovs Europameister. Die Spanier Pablo Herrera Allepuz und Adrián Gavira Collado kamen auf den dritten Rang. Die deutschen Teams gewannen hingegen keine Medaille; diese Situation gab es zuletzt bei der EM 1999.

Modus 

Bei den Frauen und den Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. In acht Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften „Jeder gegen Jeden“ um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Bei Punktgleichheit zählte der Ballpunktquotient. Die drei besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die KO-Runde, wobei die Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert waren. Im einfachen K.-o.-System ging es weiter bis zum Finale. Für Männer und Frauen waren jeweils 100.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben.

Spielplan Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Spielplan Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Medien 
In Deutschland hatte Sport1 die Übertragungsrechte. Der Sender zeigte einige Viertelfinalspiele im Free-TV. Weitere Spiele des Viertelfinales sowie das Halbfinale und Endspiel waren entweder im Livestream bei sport1.de oder beim Pay-TV-Sender Sport1+ zu sehen. Es gab außerdem einen Livestream des Veranstalters, der aber durch Geoblocking nur in Ländern zu sehen war, in denen keine TV-Rechte verkauft wurden.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 EM-Special bei beach-volleyball.de

Einzelnachweise 

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2018
Volleyball (Niederlande)
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Volleyballwettbewerb im Königreich der Niederlande